Кислородно-гелиевая терапия (КГТ) подогретой газовой смесью используется в различных сферах медицины.

Используются газовые смеси 60% гелий и 40% кислород, 70% гелий и 30% кислород или 80% гелий и 20% кислород.

Влияние КГТ на организм человека

На систему дыхания 
 Облегчает диффузионную способность дыхания;
 Снижает турбулентность в бронхах и сопротивление вдоху.

На систему кровообращения 
 Уменьшает общее периферическое сопротивление сосудистого русла;
 Снижает давление в легочной артерии;
 Увеличивает кровоток в легких и верхних дыхательных путях.

На систему терморегуляции 
 Увеличивает или уменьшает теплоотдачу в зависимости от температуры дыхательной газовой смеси и от содержания кислорода.

На нервную систему 
 Уменьшает пороги возбуждения;
 реверсия анестезии;
 психостимуляция.

На когнитивные способности 
Улучшает:
 Восприятие;
 Внимание;
 Память;
 Мышление.

А также:
 нивелирует наркотический эффект воздействия других инертных газов;
 Выводит из состояния гипоксии и гипотермии.

Назначение Кислородно-гелиевой терапии в медицине 
В пульмонологии для лечения хронической бронхообструкции в качестве самостоятельного терапевтического средства и как инновационная газовая среда для введения ингаляционных фармакологических средств.

В анестезиологии и реаниматологии для лечения острой дыхательной недостаточности различного генеза в качестве компонента респираторной поддержки.

В кардиологии как компонент лечения ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.

В офтальмологии при применении в комплексе с консервативной терапией повышает эффективность лечения, в частности повышается острота зрения, снижается выпадения полей зрения при атрофии зрительного нерва, происходит компенсация соматической патологии.

В водолазной медицине как высокоэффективное средство лечения острой декомпрессионной болезни и последствий баротравмы легких, а также для лечения хронических расстройств кровообращения, связанных с перенесенной кессонной болезнью. 

При переохлаждениях организма применение подогретых кислородно-гелиевых смесей является наиболее эффективным и доступным средством для безопасного и эффективного выведения пострадавших из тяжелой осложненной гипотермии. 

В спортивной медицине для ускоренной реабилитации во время подготовки к соревнованиям, при экстренном восстановлении после тяжелых умственных и физических нагрузок.

Кислородно-гелиевая терапия (КГТ) в спорте высших достижений 
Установлено, что при методически правильном проведении ингаляций кислородно-гелиевыми смесями улучшается качество адаптации спортсменов к физическим нагрузкам, оптимизируется психоэмоциональное состояние спортсменов, состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Применение в различных видах спорта 

 в подготовке хоккейной команды, состоящей в основном из кандидатов в мастера и мастеров спорта;
 в процессе тренировок и соревнованиях среди  кандидатов в мастера и мастеров спорта по баскетболу;
 в подготовке спортсменов молодежной сборной России по фехтованию;
 в подготовке спортсменов сборной России по пулевой стрельбе;
 в подготовке спортсменов по плаванию;
 в подготовке спортсменов сборной России по гребле на байдарках и каноэ на соревновательном этапе подготовки.

Использование КГТ в лечении COVID-19 
Кислородно-гелиевая терапия включена в "ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (19-COVID)" версия 6 (28.04.2020) и используется в ряде ведущих клиник России. Например, заключение главного врача Клинической больницы в Республике Коми.

Примечания

Литература 
 
 

Лечение